Velika nagrada Italije 1931 je bila prva dirka v Sezoni Velikih nagrad 1931. Potekala je 24. maja 1931.

Dirka 

|-
! rowspan=2|1
| rowspan=2|26
|  Giuseppe Campari
| rowspan=2|Alfa Corse
| rowspan=2|Alfa Romeo 8C-2300
| rowspan=2|155
| rowspan=2|10:00:0.7
| rowspan=2|1
| 1
|-
|  Tazio Nuvolari
| -
|-
! rowspan=2|2
| rowspan=2|30
|  Ferdinando Minoia
| rowspan=2|Alfa Corse
| rowspan=2|Alfa Romeo 8C-2300
| rowspan=2|153
| rowspan=2|+2 Kroga
| rowspan=2|6
| 2
|-
|  Baconin Borzacchini
| -
|-
! rowspan=2|3
| rowspan=2|14
|  Albert Divo
| rowspan=2|Usines Bugatti
| rowspan=2|Bugatti T51
| rowspan=2|152
| rowspan=2|+3 Krogi
| rowspan=2|7
| 3
|-
|  Guy Bouriat
| 3
|-
! rowspan=2|4
| rowspan=2|18
|  Jean-Pierre Wimille
| rowspan=2|Usines Bugatti
| rowspan=2|Bugatti T37A
| rowspan=2|138
| rowspan=2|+17 Krogov
| rowspan=2|2
| 4
|-
|  Jean Gaupillat
| 4
|-
! rowspan=2|5
| rowspan=2|22
|  Boris Ivanowski
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Mercedes-Benz SSKL
| rowspan=2|134
| rowspan=2|+21 Krogov
| rowspan=2|4
| 4
|-
|  Henri Stoffel
| 4
|-
! rowspan=2|6
| rowspan=2|32
|  Francesco Pirola
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Alfa Romeo 6C-1500
| rowspan=2|129
| rowspan=2|+26 Krogov
| rowspan=2|13
| 4
|-
|  Giovanni Lurani
| 4
|-
! rowspan=2|7
| rowspan=2|38
|  Amedeo Ruggeri
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Talbot 700
| rowspan=2|120
| rowspan=2|+35 Krogov
| rowspan=2|10
| 4
|-
|  Renato Balestrero
| 4
|-
! rowspan=2|8
| rowspan=2|8
|  Umberto Klinger
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Maserati 26M
| rowspan=2|111
| rowspan=2|+45 Krogov
| rowspan=2|14
| 5
|-
|  Pietro Ghersi
| 5
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|40
|  Roberto di Vecchio
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Talbot 700
| rowspan=2|87
| rowspan=2|+68 Krogov
| rowspan=2|8
| 5
|-
|  Gerolamo Ferrari
| 5
|-
! 9
| 20
|  Robert Sénéchal
| Privatnik
| Delage 15SB
| 81
| +74 Krogs
| 3
| 5
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|16
|  Marcel Lehoux
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Bugatti T51
| rowspan=2|49
| rowspan=2|Pog. gred
| rowspan=2|5
| 6
|-
|  Philippe Étancelin
| 6
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|12
|  Achille Varzi
| rowspan=2|Usines Bugatti
| rowspan=2|Bugatti T51
| rowspan=2|44
| rowspan=2|Deferencial
| rowspan=2|11
| 6
|-
|  Louis Chiron
| 6
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|28
|  Tazio Nuvolari
| rowspan=2|Alfa Corse
| rowspan=2|Alfa Romeo 12C-3500
| rowspan=2|33
| rowspan=2|Meh. okvara
| rowspan=2|9
| 7
|-
|  Baconin Borzacchini
| 7
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|50
|  Alfredo Caniato
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Alfa Romeo 6C-1750
| rowspan=2|15
| rowspan=2|
| rowspan=2|12
| 7
|-
| "Tortini"
| 7
|-
! DNS
| 24
|  Luigi Arcangeli
| 
| Alfa Romeo 12C-3500
| 
| Smrtna nesrečana treningu
| 
| 8
|}

Viri

 
 

Sezona Velikih nagrad 1931
1931